Just Say Yes (The Cure), nummer van The Cure uit 2001
 Just Say Yes (The Narrative), EP van The Narrative sorti uit 2008
 Just Say Yes (Snow Patrol), nummer van Snow Patrol uit 2009
 Just Say Yes (film), Nederlandse film uit 2021